

Cercos persas e árabes
Cerco de Constantinopla (626) — ou Primeiro Cerco de Constantinopla, levado a cabo pelos sassânidas apoiados por ávaros e eslavos

Cerco de Constantinopla (674–678) — ou Primeiro Cerco Árabe de Constantinopla (apesar de na realidade ter sido o segundo), levado a cabo pelos Omíadas

Cerco de Constantinopla (717-718) — ou Segundo Cerco Árabe de Constantinopla

==Cercos búlgaros e ''rus==
Guerra rus'-bizantina de 860 — cujo principal episódio foi o chamado Primeiro Cerco Varegue ou dos rus'''

Batalha de Bulgarófigo — a que se seguiu um cerco em 896, realizado por Simeão I da Bulgária

Guerra rus'-bizantina de 941 — durante a qual ocorreu o chamado Terceiro Cerco Varegue ou dos rus

Cercos e ataques durante guerras civis
Cerco de Constantinopla (821-823) — liderado pelo rebelde Tomás, o Eslavo e  apoiado pelos Abássidas

Leão Tornício — este rebelde cercou a cidade em 1047

Cercos durante as cruzadas
Cerco de Constantinopla (1203) — primeiro cerco das tropas da Quarta Cruzada, comandadas por Bonifácio de Montferrat e Enrico Dandolo

Cerco de Constantinopla (1204) — segundo cerco dos cruzados, que acabou com o saque, a conquista da cidade e a fundação do Império Latino

Cercos nicenos 

Cerco de Constantinopla (1235) — levado a cabo por forças conjuntas do Império de Niceia (bizantinos) e Império Búlgaro contra o Império Latino

Aleixo Estrategópulo — protagonista da tentativa frustrada de reconquista da cidade pelo Império de Niceia em 1260 e da reconquista definitiva em 1261 (a chamada Reconquista de Constantinopla)

Cercos otomanos
Queda de Constantinopla — acontecimento que marcou o fim do último cerco otomano, na conquista da cidade e no desaparecimento do Império Bizantino em 1453

Ver também
Cercos de Constantinopla — lista exaustiva que inclui os cercos sem artigo
Ocupação de Constantinopla — levada a cabo entre 1918-1923 pelos Aliados vitoriosos na a seguir à Primeira Guerra Mundial

Desambiguações de guerras e batalhas